Пуантилізм ( — писати крапками)

 Пуантилізм у живописі — манера письма роздільними мазками правильної, точкової або прямокутної форми;
 Пуантилізм у музиці — один із методів композиції XX ст., при якому музичний твір створюється з окремих звуків, розділених паузами та / або стрибками. Родоначальник — А. Веберн. Найбільшого поширення пуантилізм набув у 1950–1960 роках.

Посилання 

 
Музика
Живопис